Paisley je skotské jméno:

 Paisley, město ve Skotsku

 Brad Paisley (* 1972), americký country hudebník a skladatel
 Ian Paisley (1926–2014), severoirský pastor a politik

Externí odkazy